Wetmore ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wetmore (1886–1978), US-amerikanischer Ornithologe und Paläontologe
 Dick Wetmore (1927–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 George P. Wetmore (1846–1921), US-amerikanischer Politiker und von 1885 bis 1887 Gouverneur des Bundesstaates Rhode Island
Ralph H. Wetmore (1892–1989), kanadisch-US-amerikanischer Botaniker und Entwicklungsbiologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wetmore (Colorado)
 Wetmore (Kansas)
 Wetmore (Michigan)
 Wetmore (New York)
 Wetmore (Pennsylvania)
 Wetmore (Tennessee)
 Wetmore (Texas)

Sonstiges:
 Wetmore-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Wetmore Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wetmore Township